Канадская золотая медаль Герхарда Херцберга () — награда , подчиняющегося Правительству Канады. Присуждается гражданину или постоянному резиденту Канады ежегодно с 1991 года за достижения в науке и технике. Вместе с золотой медалью даются гарантии финансовой поддержки исследований в течение 5 лет в размере 1 миллиона канадских долларов . Названа в честь Нобелевского лауреата Герхарда Герцберга.

Лауреаты 

 1991:	  Раймон Лемьё
 1992:	
 1993:	
 1994:	
 1995:	
 1996:	
 1997:	Keith Brimacombe
 1998:	 
 1999:	 Джеймс Артур
 2000:	
 2001:	
 2002:	
 2003:	  Артур Макдональд
 2004:	
 2005:	
 2006:	  Джон Ричард Бонд
 2007:	   Джон Чарлз Полани
 2008:	   Пол Коркум
 2009:	Жиль Брассар
 2010:	Джеффри Хинтон
 2011:	
 2012:	Стивен Артур Кук
 2013:	
 2015:	
 2016: Виктория Каспи
 2017:	
 2018:	
 2019:	Барбара Шервуд Лоллар
 2020:

Примечания

Ссылки 
 Страница медали на сайте NSERC

Награды Канады
Награды, появившиеся в 1991 году
Научные награды
Списки лауреатов премий
Награды в области технических наук
Награды по алфавиту